

France 
 Aspach, commune française de la Moselle.
 Aspach, commune française du Haut-Rhin.
 Aspach-le-Bas, commune française du Haut-Rhin.
 Aspach-le-Haut, commune française du Haut-Rhin.
 Ancien nom d'Apach en Moselle.

Allemagne 
 Aspach, commune allemande de Bade-Wurtemberg.
 Aspach, Ortsteil de Hörsel en Thuringe.

Autriche 
 Aspach, commune d'Autriche.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France